El príncipe  Federico Emilio Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (Kiel, 23 de agosto de 1800 - Beirut, 2 de julio de 1865), usualmente conocido simplemente solo por su primer nombre, Federico, Príncipe de Noër, fue un príncipe de la Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, una línea cadete descendiente de la casa real danesa.

Fue el segundo y el menor de los hijos de Luisa Augusta de Dinamarca y el Duque Federico Cristián II de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Como tal, estuvo cerca de suceder al trono danés. Era el cuñado del rey Cristián VIII, y sobrino del rey Federico VI. Su hermano mayor, Cristián Augusto II, sucedió en 1814 como Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. 

Después de su matrimonio morganático, renunció a los derechos de sucesión a la Casa de Augustenburgo. No se sabe si esto incluía a sus hijos de su primer matrimonio no considerado desigual. Fue creado Príncipe de Noer (o Nør) por el emperador Francisco José I de Austria después de esto.

El Príncipe Federico murió en 1865 en Beirut.

Matrimonio y descendencia 
Federico se casó el 17 de septiembre de 1829, en Augustenburgo, con su prima segunda la Condesa Enriqueta de Danneskiold-Samsøe (9 de mayo de 1806 - 10 de septiembre de 1858) quien era una aristócrata danesa y tatara-tataranieta de Cristián V de Dinamarca, perteneciente a una rama ilegítima de la Casa de Oldemburgo. Su hermano se había casado con la hermana mayor de su esposa nueve años antes. Tuvieron cuatro hijos:

Príncipe Federico Cristián Carlos Augusto, Conde de Noer (23 de agosto de 1830 - 25 de diciembre de 1881), casado en 1870 con Carmelita Eisenblat (21 de agosto de 1848 - 11 de agosto de 1912)
Príncipe Cristián de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (13 de diciembre de 1832 - 3 de febrero de 1834), murió en la infancia 
Princesa Luisa Carolina Enriqueta Augusta, Condesa de Noer (29 de julio de 1836 - 25 de septiembre de 1866), casada en 1865 con el Príncipe Miguel Vlangali-Handjeri (c. 1833 - 11 de agosto de 1911)
Princesa María de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (8 de agosto de 1838 - 3 de febrero de 1839), murió en la infancia

Después de la muerte de Enriqueta, Federico se casó morganáticamente el 3 de noviembre de 1864, en París, con Mary Esther Lee (3 de octubre de 1837 - 4 de julio de 1914), la tercera hija de David Lee, un comerciante de Nueva York. No tuvieron hijos. Ocho años después de la muerte de su primer marido, la Princesa se casó con el Conde Alfred von Waldersee, el general quien más tarde fue hecho mariscal de campo.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 
 Herzöge von Augustenburg

Príncipes de Alemania
Casa de Augustenburg
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Kiel